A sétima temporada de RuPaul's Drag Race começou a ser exibida originalmente em 02 de março de 2015 Os jurados incluem RuPaul e Michelle Visage, enquanto o espaço que era anteriormente ocupado por Santino Rice, foi preenchido por Ross Mathews e Carson Kressley, que só estão ambos presentes na estreia da temporada e no 12º episódio, nos outros eles se revezam. A música-tema da passarela continua sendo "Sissy That Walk", enquanto a canção tocada durante os créditos é "Fly Tonight", ambos do álbum Born Naked de RuPaul. Shawn Morales, membro do "Pit Crew" desde da terceira temporada foi substituído por Bryce Eilenberg. Como nas duas temporadas anteriores de RuPaul's Drag Race, esta temporada teve 14 participantes, sendo Violet Chachki a grande vencedora, enquanto Pearl e Ginger Minj foram vice campeãs, e Katya foi eleita Miss Simpatia.

Sua estreia teve uma audiência de 350 mil espectadores, um número 20% maior em relação à estreia da temporada anterior. Devido o sucesso, a emissora brasileira de TV a cabo Globosat comprou os direitos de exibição de todas as temporadas de RuPaul's Drag Race no Brasil. Em 27 de maio de 2015, o canal Multishow anunciou que a partir de 03 de agosto de 2015, iria exibir com exclusividade na TV brasileira, a sétima temporada do reality. Em 20 de março de 2015, foi anunciado que a Logo TV renovou o reality para uma oitava temporada.

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2014).

Progresso das Participantes 

 A participante foi coroada a vencedora RuPaul's Drag Race.
 As participantes ficaram em 2º/3º lugar e foram as vice-campeãs de RuPaul's Drag Race.
 A participante ficou em 4º lugar e foi semi-finalista de RuPaul's Drag Race.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante ficou entre as melhores, mas não venceu o desafio da semana.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante ficou entre as piores, mas foi salva da eliminação.
 A participante retornou para tentar voltar ao programa e venceu o desafio da semana.
 A participante voltou para tentar entrar na competição novamente e perdeu.
 A participante estava na dupla perdedora e, segundo o desafio, ela e sua dupla tiveram de dublar por suas vidas.
 A participante foi uma das piores, teve de dublar pela sua vida, mas venceu e continuou no jogo
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas perdeu e foi eliminada.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi convidada para o episódio final, de reunião.

  As participantes ganharam o mini-desafios e foram capitãs de equipes.

  A participante ganhou o mini-desafio, ganhado premio ou vantagem no desafio da semana.

  A participante ganhou o mini-desafio da semana que fazia parte do desafio principal.

Dublagens

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada na dublagem final, contra todas as outras concorrentes, ficando em quarto lugar.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios

Episódio 01: Born Naked 
Data de exibição: 2 de março de 2015

As quatorze participantes da sétima temporada chegam à sala de trabalho e se conhecem. Ao contrário da temporada passada, todas as queens participaram no primeiro episódio. Para o primeiro mini-challenge, as participantes tiveram que fazer um desfile, mostrando suas melhores roupas de outono e primavera. Não houve vencedora do mini-challenge, sendo que os resultados deste seriam contados no desfile principal. Para o desafio principal, as participantes tiveram de criar um visual de resort que depois revelasse uma ilusão nude.

Durante as críticas após o desfile, Ginger Minj, Jaidynn Diore Fierce, Katya, Max, Mrs. Kasha Davis, Pearl e Trixie Mattel foram declaradas salvas. Miss Fame e Kennedy Davenport foram bem elogiadas pelos visuais. Sasha Belle foi criticada por não ter seguido o tema do desfile, vestindo um visível sutiã preto, e sua justificativa foi nao ter entendido bem o que foi proposto. Tempest DuJour foi criticada pela falta de detalhes em sua ilusão nude, com uma construção de corpo cheia de rugas. Jasmine foi criticada por não ter mostrado corpo suficiente, mas foi declarada salva por causa da personalidade. Violet Chachki dividiu opiniões, já que todos a elogiaram por aparecer no desfile verdadeiramente nua, mas Michelle Visage criticou o fato de estar mais parecendo um homem. Kandy Ho foi criticada pela maquiagem que parecia ter uma barba contornada. Por isso, Kandy e Tempest ficaram passíveis de eliminação e tiveram que dublar pelas suas vidas. Violet foi declarada a vencedora do desafio e consequentemente Sasha foi salva. Kandy Ho e Tempest DuJour dublaram, e Kandy recebeu shantay you stay, ficando assim na competição. E o sashay away foi para Tempest, a eliminada do episódio.

 Jurada Convidada: Kathy Griffin
 Jurados Alternados: Ross Matthews & Carson Kressley
 Mini-Challenge: Andar pela passarela mostrando dois visuais: um de outono e outro de primavera
 Desafio principal: Criar um visual de resort que depois revele uma ilusão nude.
 Vencedora: Violet Chachki

 Prêmio da vencedora: Um suprimento de D-Koye, produto de cuidados capilares.
 Aptas para eliminação: Kandy Ho e Tempest DuJour
 Música do lipsync: "Geronimo" de RuPaul
 Eliminada: Tempest DuJour
 Mensagem da eliminada: "Ame-se. Viva sua verdade. Você nunca é velha demais para sonhar. Beijinhos, Tempest" Episódio 02: Glamazonian Airways Data de exibição: 9 de março de 2015No mini-desafio desta semana, as meninas levaram vento no cara: foram fotografadas diante de um soprador de folhas, com o convidado especial Moby ajudando a julgar as vencedoras. Ginger Minj e Trixie Mattel venceram e se tornaram as líderes das equipes para o maxi-desafio da semana: dublagem e coreografia para um vídeo de segurança pré-voo da "Glamazonian Airways". Trixie seleciona Pearl, Miss Fame, Katya, Max e Violet para se juntar a sua equipe, enquanto Ginger seleciona Sasha, Jasmine, Kasha, Jaidynn, Kennedy e Kandy.

Durante a sua preparação para o desafio, Sasha fica irritada com Ginger por não ter dado a ela o papel que ela queria. Trixie começou a reconsiderar a sua seleção da equipe devido a pouca experiência em atuação das integrantes. Durante uma sessão de ensaio com Jasmine, Ginger fica em pânico sobre estar a frente de seu grupo, enquanto Jaidynn tropeça por causa de uma lesão anterior. Miss Fame nomeadamente se esforça ao máximo com a dança, e na sala de trabalho fica sobre pressão das participante do seu grupo pelo seu fraco desempenho nos ensaios. As rainhas executam suas danças no palco principal e, em seguida, desfilam vestidas no tema de Elegância no Aeroporto. Jaidynn Diore Fierce, Jasmine Masters, Kandy Ho, Kenndy Davenport, Max, Pearl e Trixie Mattel são todos declaradas salvas, deixando as melhores e piores da semana.

Durante as críticas dos juízes, Violet Chachki é elogiada em seu desempenho. Ginger Minj e Mrs Kasha Davis são ambas muito elogiadas por suas performances no desafio, mas recebem críticas de Michelle pelos seus looks. Sasha Belle recebe uma resposta fraca dos juízes, que a acusam de desvanecendo-se no fundo de seu grupo e por trazer uma roupa feia para o desfile. Miss Fame também recebe uma resposta fraca dos juízes, que a aconselharam a soltar-se nos desafios. Depois de esquecer suas palavras no monólogo da rotina de abertura, Katya vai parar na dublagem, apesar de um desfile bem elogiado. Ginger Minj é apontada como o vencedora do desafio, enquanto Katya e Sasha Belle ficaram passíveis de eliminação e tiveram que dublar pelas suas vidas. Katya fica, e Sasha Belle foi eliminada.

 Jurada Convidada: Olivia Newton-John e Jordin Sparks
 Jurados Alternados: Carson Kressley
 Mini-Desafio: Fotografar o rosto enquanto os pit-crew coloca um soprador de folhas em seus rostos.
 Vencedoras do Mini-Desafio: Ginger Minj e Trixie Mattel
 Desafio principal: Executar um mash-up de palavra falada e música para um vídeo de segurança pré-voo para Glamazonian Airways.
 <span style="color:royalblue">Vencedora:Ginger Minj
 Prêmio da vencedora: Cinco noites acomodado no hotel de luxo "My Gay Getaway".
 Aptas para eliminação: Katya e Sasha Belle
 Música do lipsync:  " Twist of Fate ", de Olivia Newton-John
 Eliminada: Sasha Belle
 Mensagem da eliminada: "Amo vocês, quero dizer isso! GINGIN para a vitória!"

 Episódio 03: ShakesQueer Data de exibição: 16 de março de 2015Após a eliminação de Sasha Belle, as meninas voltar para a sala de trabalho onde Jasmine Masters e Kennedy Davenport compartilham suas frustrações diante das rainhas mais jovens. Para o mini-desafio desta semana, as rainhas vestiram-se em seu melhor traje de avó, e tiveram que dançar para RuPaul a musica "Feel Like Dancin" de La Toya Jackson. Kennedy Davenport e Max são os vencedores, e tornam-se capitães de suas equipes para o desafio principal, ganhando a capacidade de selecionar sua equipe e atribuir todas as funções dentro dela. Para o desafio as rainhas são convidadas a entregar adaptações modernas de Shakespeare. A equipe de Max é atribuído ao nome de "Romy e Juliet" e ele escolhe Ginger, Jaidynn, Kasha, Miss Fame e Trixie para seu grupo, enquanto a equipe de Kennedy é atribuído ao nome de "MacBitch" e consiste em Jasmine, Kandy, Katya, Pearl e Violet.

Jasmine queixou-se à Kennedy sobre ser atribuída a função de gueto "LaQuisha Kiana MacBitch", levando Jasmine a trocar de papel com Violet.. Mais tarde, no entanto, Kennedy mudou de ideia novamente e trocou os papéis de volta, deixando Violet frustrada por ter desperdiçado seu tempo ensaiando para um papel que ela não iria fazer. Kennedy decidiu que todas deveriam aprender seus passos separadamente, novamente Violet ficou frustrada pois queria passar com o grupo. As rainhas foram convidadas a ensaiar suas peças, assistidos por RuPaul e Michelle. A equipe de Max foi primeiro, durante a apresentação Jaidynn caiu em lágrimas, sentindo-se sob pressão na entrega de um bom desempenho, embora ela se recompôs depois. A equipe de Kennedy foi em seguida, depois de um ensaio desastroso, Ru comentou que nunca tinha visto um ensaio tão desastroso durante as sete temporadas de Drag Race, e que esperava uma grande melhoria no desempenho final.

No Palco Principal, as rainhas foram convidados a ser "Barbuda e bonita", desfilando com barbas. Após as performances de sua peças de Shakespeare, a equipe de Max foi considerado melhor. Além disso, Max foi declarado como o vencedor absoluto do desafio, sendo elogiado por um forte desempenho tanto no desafio e como líder da equipe. Apesar de estar no time perdedor, Kandy Ho e Katya foram ambos elogiados por suas performances no desafio. Apesar de usar um vestido elogiado, Jasmine teve um mau desempenho no desafio. Além disso, a seu barba foi duramente criticada. Kennedy disse que sua equipe tinha sido um desastre, e o juiz convidado Mel B criticou seu vestido, dizendo que era o menos favorito de todas as rainhas. Violet e Pearl ambos foram elogiados em seus looks de passarela, mas foi dito a Violet que seu desempenho no desafio era como uma "planta", enquanto o desempenho do Pearl no desafio foi considerado "sem vida e morto" por Michelle. Após inúmeras rainhas se justificarem sobre suas performances pobres, Ru frustrado e irritado exigiu que as rainhas melhorassem e parassem de dar desculpas. Após deliberação, Kennedy e Jasmine foram as duas piores onde ficaram passíveis de eliminação e tiveram que dublar pelas suas vidas. Kennedy é fica, e Jasmine foi eliminada.

 Jurada Convidada: Mel B e Kat Dennings
 Jurados Alternados: Carson Kressley
 Mini-Desafio: Se vestir em seu melhor traje de "vovó" e dançar com os caminhantes e bengalas.
 Vencedoras do Mini-Desafio: Max e Kennedy Davenport
 Desafio principal: Entregar adaptações "modernas" de Shakespeare.
 Vencedora: Max
 Prêmio da vencedora: Duas criações de látex couture, cortesia de Syren Latex.
 Aptas para eliminação: Jasmine Masters e Kennedy Davenport
 Música do lipsync:  "I Was Gonna Cancel" by Kylie Minogue
 Eliminada: Jasmim Masters
 Mensagem da eliminada: "Melhor da sorte para as senhoras, com amor J. Masters "

 Episódio 04: Spoof! (There It Is) Data de exibição: 23 de março de 2015Para o desafio principal, as rainhas foram incumbidas a criar paródias de videoclipes das musicas de RuPaul. Três equipes foram formadas, Jaidynn, Max e Violet foram forçados a trabalhar em conjunto, Max sentiu que Violet era difícil de trabalhar. Depois de ter sido atribuído "Sissy Isso Walk", o grupo concordou em falsificar o top 3 da 6ª Temporada em uma paródia chamada "Get Ready to Clock", mas Max e Violet discordaram sobre a crença de Max que o vídeo não deve ser excessivamente sexualizada. A equipe de Katya, Miss Fame, Pearl e Trixie lutou para chegar a um conceito para a sua paródia de "Dance with U", depois de brigas entre si, decidiu ir com a ideia de Trixie de " Tan com U ". O grupo final foi constituída por Ginger, Kandy, Kennedy e Kasha, e eles decidiram falsificar "Let The Music Play" em "I Got Paid".

As rainhas se reuniram com Lucian Piane para gravar os vocais para os seus vídeos. O time "Tan com U" foi o primeiro, com as quatro rainhas com dificuldades. Na equipe "Get Ready to Clock", Jaidynn inicialmente foi mal, mas melhorou quando Lucian apontou que seu papel de Bianca Del Rio significava que ela pudesse se concentrar em ser engraçada, ao invés de tentar entregar um forte desempenho vocal. Atitude bruta de Violet resultou em seu desconforto com Lucian durante seu ensaio. A equipe "Tan com U" foi criticado por ser desorganizado. Apesar de um desempenho sólido, a equipe de "I Got Paid" veio sob o fogo para um comentário que não faz jus em um vídeo de RuPaul. Na equipe "Get Ready to Clock", Jaidynn recebeu um feedback positivo por seu papel como Bianca, mas Max se esforçou para personificar Courtney Act, enquanto Violet foi instruído a ir mais longe com sua interpretação de Adore Delano.

O Tema do desfile da semana foi "verde". Depois que os vídeos da paródia foram julgados, Jaidynn Diore Fierce, Katya e Kennedy Davenport foram nomeados como os destaques de seus grupos, com Ginger Minj e Miss Fame também foram declarada salvas. Kennedy foi nomeado como o melhor intérprete geral, tendo sua primeira vitória desafio. Durante as críticas, foi dito a Pearl que ela precisava mostrar mais energia e sair da sua concha, mas ela respondeu que se sentia perseguido pelo juri. Trixie foi acusada de não se destacando em seu grupo, com os juízes a sensação de que ela poderia ter ido mais longe com sua comédia. Apesar de os juízes em geral gostam de Max na passarela, ela foi criticada por ignorar o tema do desfile, usando uma quantidade mínima de verde. Foi dito a Kandy Ho que ela tinha desvanecido no fundo e precisava se destacar mais. Após deliberação, Pearl e Trixie Mattel foram convidados a dublar pelas suas vidas. Pearl ganhou a batalha e permaneceu na competição, enquanto Trixie se tornou o quarta rainha eliminada.

 Jurada Convidada: Jessica Alba e Lucian Piane
 Jurados Alternados: Ross Matthews
 Desafio principal: Criar uma paródia em forma de videoclipe, escrevendo letras, fazendo vocais, das canções de RuPaul.
 <span style="color:royalblue">Vencedora:Kennedy Davenport
 Prêmio da vencedora: três anos de produtos essenciais da família de The Honest Company Aptas para eliminação: Pearl e Trixie Mattel
 Música do lipsync:  "Dreaming" de Blondie
 Eliminada: Trixie Mattel
 Mensagem da eliminada: ""Wear clown noses! Make fun of each other! Stay Plastic ♥ Trixie Mattel. P.S. Fame - I used your lipstick, sorry :)" "

 Episódio 05: The DESPY Awards 
Data de exibição: 30 de março de 2015

No Mini- desafio desta semana as rainhas tiveram que recriar o famoso tapete vermelho usando apenas papel, inspirado pelo usuário do Instagram "paperdragrace". As rainhas se uniram em duplas, uma modelava a aparência e outra apresentava. A dupla composta por Katya e Kasha Davis ganhou o mini- desafio para a sua interpretação de Bjork, onde Kasha escolhe apresentar-se sob o pseudônimo de Joan Rivers.

Para a semana no desafio principal, as rainhas iriam participar na primeira edição dos Prêmios DeSpy. As rainhas votaram para quem era a mais digna em cada categoria, e, em seguida, os mesmos pares a partir de o mini-desafio, apresentaria um prêmio. As vencedores de o mini desafio, Violet e Miss Fame. ficaram de abrir a premição, como co-anfitriãs da cerimônia.

Na oficina, Kennedy se sentiu confiante e começou a interferir com material de sua parceira, Jaidynn, enquanto a Fame e Violet lutou para chegar a um texto engraçado devidos suas faltas de experiências com a comédia. RuPaul e Pearl tem um breve confronto quando Ru sugere que o Pearl não tem uma  grande personalidade como seu parceiro Max, Pearl acusa Ru de amassar sua confiança. Na sequência do confronto, Pearl deixou o workroom, resultando em Max ter que trabalhar nos textos sozinho. Kathy Griffin voltou e viu as rainhas ensaiar suas rotinas, dando-lhes conselhos sobre como melhorar a sua comédia. Miss Fame divertiu as outras rainhas, revelando seu amor ao longo da vida por galinhas.

{| class="wikitable"
|-
! Prêmio !! Apresentadores !! Indicadas !! Vencedora
|-
| rowspan=3|Sexy, Sexy Drag Queen|| rowspan=3| Jaidynn Diore Fierce & Kennedy Davenport || Kandy Ho || rowspan=3| Miss Fame
|-
| Miss Fame
|-
| Max
|-
| rowspan=4|<div style="text-align: center;">Most Busted Queen|| rowspan=4| <div style="text-align: center;"><span style="color:#2B60DE">Max & Pearl</span></div> || Ginger Minj || rowspan=4| Jaidynn Diore Fierce
|-
| Jaidynn Diore Fierce
|-
| Katya
|-
| Mrs. Kasha Davis
|-
| rowspan=3|<div style="text-align: center;">Shadiest Queen</span>|| rowspan=3| Ginger Minj & Kandy Ho || Ginger Minj || rowspan=3| <div style="text-align: center;"> Violet Chachki</span>
|-
| Kennedy Davenport
|-
| Violet Chachki
|-
| rowspan=3|<div style="text-align: center;">Meatiest Tuck</span>|| rowspan=3|  Miss Fame & Violet Chachki || Katya || rowspan=3| <div style="text-align: center;"> Katya</span>
|-
| Jaidynn Diore Fierce
|-
| Pearl
|-
| colspan="4" align="center"|Listados em ordem alfabética.
|}

Após a premiação , Max e Pearl foram declarados como vencedores conjuntas, Jaidynn e Kennedy também foram declaradas seguras . Katya e Sra. Kasha Davis foram elogiadas por bons textos no desafio, mas foram criticados por aspectos de sua aparência. Por outro lado, Violet e Miss Fame foram elogiados por seus looks de passarela, mas recebeu feedback ruim sobre seus desempenhos no desafio. Sra Kasha Davis foi criticada por não ser tão convincente em seu papel como co-anfitrião, e teve que dublar pela sua vida contra Kandy Ho, que também foi criticas pela falta de comedia. Depois de um desempenho energético de ambos os rainhas , Kandy Ho foi salva , deixando a Sra Kasha eliminada.

 Jurada Convidada: Isaac Mizrahi
 Jurados Alternados: Ross Matthews
 Mini-desafio:Fazer versões de roupa clássica de celebridades no tapete vermelho, trabalhando em pares atribuídos por Ru.
 Vencedoras do Mini-Desafio: Katya e Sra. Kasha Davis
 Desafio principal: Fazer textos engraçados e apresentar prêmios no primeiro ' ' DESPY Awards  .
 Vencedora: Pearl e Max
 Prêmio da vencedora: jóias de Fierce Arraste Jewels
 Aptas para eliminação: Kandy Ho e Sra. Kasha Davis
 Música do lipsync:  Lovergirl" de Teena Marie
 Eliminada: Sra. Kasha Davis
 Mensagem da eliminada: ""Be good to yourself. Be good to one another. Love to the moon & back! xo MKD. (Go Ginger)" "

 Episódio 06: Ru Hollywood Stories Data de exibição: 06 de Abril de 2015Para o mini- desafio desta semana, as participantes tiveram que escolher números que estavam dentro da cueca dos um pit-crew , evitando aqueles com desenhos animados "monstros" em suas calças, Ginger ganhou. As rainhas então são informados sobre o desafio principal da semana " Whatever Happened to Merle Ginsberg"(O que aconteceu com Merle Ginsberg) para atuar no Ru Hollywood Story, trabalhando em três equipes contando a história segundo Merle, Michelle e Ru. Como o vencedora do mini- desafio, Ginger pode atribuir as equipes e pega Kennedy e Katya para acompanhá-la, enquanto seleciona Fame , Pearl e Jaidynn para uma equipe, e Max, Violet e Kandy para a outra equipe .

As rainhas em seguida, executaram suas histórias , sob a direção de Ross Mathews. Durante as performances, Fame tem uma crise durante a cena, citando a sua frustração por não ser capaz de se entregar totalmente, enquanto Jaidynn fica tensa, levando-a a esquecer suas falas. Kennedy e Kandy também lutam com suas linhas e Max é questionada por sua caracterização de Merle. Para a sua principal apresentação em palco, as rainhas mostram o seu melhor durante o desfile com o tema "Death Becomes Her" (referência ao filme A Morte Lhe Cai Bem). A equipe de Ginger é nomeada a melhor, com Katya sendo declarado a vencedora. Durante as críticas, Kandy e Jaidynn são criticados por ambos terem um baixo desempenho, com Kandy sendo descrita como esquecível e Jaidynn como não mostrar seu potencial. É chamada a atenção de Fame por não saber ouvir. Max também é criticada por sua atuação, enquanto Michelle desafia novamente para não usar cabelos grisalhos. Por outro lado, Violet e Pearl ambos recebem elogios. No final, Jaidynn e Kandy tiveram que dublar por suas vidas. Ru salva Jaidynn e Kandy foi eliminada.

 Jurada Convidada: Ariana Grande e Merle Ginsberg
 Jurados Alternados: Ross Matthews
 Mini-desafio:Quem obtiver mais pontos que estavam dentro da cueca dos um pit-crew.
 Vencedoras do Mini-Desafio: Ginger Minj
 Desafio principal: Encenar o que aconteceu com Merle Ginsberg segundo Merle, Michele e Ru.
 Vencedora: Katya Zamolodchikova
 Prêmio da vencedora: 2000 dólares de compras no FABRICplanet'
 Aptas para eliminação: Jaidynn Diore Fierce e Kandy Ho
 Música do lipsync: "Break Free" de Ariana Grande
 Eliminada:  Kandy Ho
 Mensagem da eliminada: ""Everything happens 4 a reason, pero la vida continua! Big things will come! Kandy Ho xoxo""

 Episódio 07: Snatch Game 
Data de exibição: 13 de Abril de 2015

Esta semana teve um dos desafios mais aguardados entre os fãs "Snatch Game". Durante a preparação do desafio, Violet e Fame descobriu que ambas estavam planejando fazer Donatella Versace como personagem. Fame inicialmente deixa o personagem para Violet, mas depois de conversar com Ru, decide  fazer-la. Ru, em seguida, elogia Violet em sua imitação de Alyssa Edwards e sugere que ela mude. Ru também questiona a escolha de Kennedy em fazer um personagem masculino e se pergunta por que Katya não trouxe a sua personagem russa.

As rainhas em seguida, executam o Snatch Game e desfilam com o tema "couro e renda", onde Pearl e Violet são salvas por Ru. Durante as críticas dos juízes, Ginger, Katya e Kennedy recebem elogios para ambos os seus desempenhos. No final, Kennedy e Ginger são consideradas vencedoras do desafio, e Katya como salva. Ru também economiza Fame, deixando Max e Jaidynn para dublar por suas vidas. Jaidynn fica e Max é eliminada. Ru então revela que ela está planejando trazer uma rainha que já foi eliminadas de volta para a competição.

 Jurada Convidada: Tamar Braxton e Michael Urie
 Jurados Alternados: Ross Matthews
 Desafio principal: Snatch Game
 Vencedoras: Kennedy Davenport e Ginger Minj
 Prêmio da vencedora: Acessório de pernas "Mother Plucker"
 Aptas para eliminação: Jaidynn Diore Fierce e Max
 Música do lipsync: "No More Lies" de Michel'le
 Eliminada:  Max
 Mensagem da eliminada: "Stay kind. Stay gracious. Stay humble. I love you, darlings. Xx Max"

 Episódio 08: Conjoined Queens 
Data de exibição: 20 de abril de 2015

O Mini-desafio desta semana foi a criação de um look inspirado na serie americana Orange Is the New Black, usando apenas uniformes prisionais e itens pessoais as participantes contam com a supervisão da participante da quarta temporada, Latrice Royale. As rainhas desfilam em uma passarela improvisada na sala de trabalho, Kennedy Davenport é declarada a vencedora. RuPaul reúne as participantes para resolver o anúncio prévio de intenção de trazer uma das rainhas eliminados de volta para a competição. As portas de entrada para a sala de trabalho aberto e Trixie Mattel entra, aparentemente voltando para a competição. As portas se abrem de repente outra vez, e a primeira rainha da temporada a ser eliminada, Tempest Dujour, entra na sala de trabalho. Ela é seguida por Kandy Ho, Sasha Bela, Jasmine Masters, Sra Kasha Davis, e, finalmente, o mais recentemente eliminado, Max. Uma vez que todas os catorze rainhas foram montados na oficina, é anunciado que cada participante ainda na competição vai ser emparelhado com uma rainha eliminada, e deveram criar gêmeos siameses como montagem. A rainha eliminada do par vencedor irá retornar para a competição, e mais uma vez estará na corrida para o título de "america's next drag superstar". Por ter ganho o mini-desafio, Kennedy escolhe todas as duplas.

Depois de serem emparelhadas, as rainhas começam a trabalhar criando suas aparências siameses. A discussão inicial entre os pares é o tema para apresentar. A equipe de Ginger e Sasha decidem serem coladas no peito, enquanto Pérola e Trixie decidir ir com um gêmeo bonito e outro feio. Depois de trabalhar em seus pares por algum tempo, Ginger fica frustrada com Sasha, que parece mais interessado em falar com as outras rainhas sobre como eles têm se saído desde que ela deixou a competição. Ginger puxa Katya de lado para uma conversa, que tranquiliza-la. As rainhas em seguida, apresentam  suas aparências no palco principal. Durante as críticas dos juízes, de Miss Fame e Kandy Ho são criticadas por não serem original, enquanto Jaidynn e Tempest por terem um look "básico". Pearl e Trixie são elogiadas por todos os juízes, por terem diversificado. Ginger e Sasha são citadas por parecerem irreal, e têm um gosto duvidoso dos juri. Após as críticas, Pearl e Trixie são declaradas vencedores, o que significa Trixie volta oficialmente ao programa. Katya, Kennedy Davenport, Violet Chachki e Miss Fama foram declaradas salvas, deixando Jaidynn e Ginger para dublarem por suas vidas.Esta foi a primeira vez na historia do programa que mais de duas rainhas estiveram presentes no palco durante uma "dublagem," que não foi durante um episódio final. Ginger ficou e Jaidynn foi eliminada.

 Jurada Convidada: LeAnn Rimes e Nelsan Ellis
 Jurados Alternados: Ross Matthews
 Mini-Desafio: Criação de um look inspirado na série americana Orange Is the New Black
 Vencedoras do Mini-Desafio: Kennedy Davenport
 Desafio principal: Criar pares de gêmeos siameses.
 <span style="color:royalblue">Vencedora: Pearl (drag queen)
 Prêmio da vencedora: Um site personalizado de 'Square Space".
 Aptas para eliminação: Ginger Minj (com Sasha Belle) e Jaidynn Diore Fierce (com Tempest DuJour)
 Música do lipsync:  "I Think We're Alone Now" de Tiffany
 Eliminada: Jaidynn Diore Fierce
 Mensagem da eliminada''': "Stay Fierce! Werq that puss! I love you all xoxo Jaidynn Diore Fierce ♥"

 Canais de transmissão 

 Internet 
Atualmente, o serviço de streaming Netflix fornece a 8º temporada do programa para serem assistidas via internet. Em 2015 a Globosat comprou os direitos de exibição do programa no Brasil, impedindo a exibição da 7º temporada na Netflix .

 Trilha sonora 
 RuPaul Presents: CoverGurlz2 (2015) 

RuPaul Presents: CoverGurlz2 (2015) é um álbum de RuPaul lançado em 03 de fevereiro de 2015. Semelhante a temporada passada, a trilha sonora é composta por 14 covers de canções lançadas anteriormente por RuPaul, realizadas por todas as participantes da  7º temporada de 'RuPaul's Drag Race.O albúm apresenta faixas originalmente de álbuns de RuPaul Born Naked, Glamazon, Red Hot, Starrbooty: Original Motion Picture Soundtrack, SuperGlam DQ. Todas as canções foram escritas por RuPaul Charles e Lucian Piane, com a excepção das faixas quinze e dezesseis, que foram escritas exclusivamente pelo próprio Charles.

Observações 
Os trailers para esta temporada contou cas canções "Geronimo" e "Modern Love". A música-tema do desfile de apresentação das participantes de cada episódio continua sendo "Sissy That Walk" enquanto a música tocando durante os créditos é "Fly Tonight", todas do álbum "Born Naked" de RuPaul.

Lista

Audiência

Notas

Ligações externas 
  (U.S.)
 Official website(Canada)
 Official Facebook page
 Ratings

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2015 na televisão nos Estados Unidos